Simmons Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Simmons Island (Illinois)
 Simmons Island (Kalifornien)
 Simmons Island (New York)